

Geografia 
 Salata – frazione di Mongiardino Ligure, provincia di Alessandria
 Salata – frazione di Vobbia, provincia di Genova

Persone 
 Francesco Salata – politico, storico e irredentista italiano
 Kornel Saláta – calciatore slovacco

Pagine correlate 
 Sale